Pádár Anita (Karcag, 1979. március 30. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Sorozatban 15-szörös bajnoki gólkirály, az év női labdarúgója 1999-ben és 2011-ben, válogatottsági rekorder.

Pályafutása

Klubcsapatban
Karcagon kezdte a labdarúgást. 14 évesen a Szolnoki TE csapatában mutatkozott be az élvonalban. Játszott a László Kórház, az Íris és a Renova csapatában. 2001 és 2011 között a Femina labdarúgója volt. A 2011–12-es idényben ősszel még a Feminában játszott, tavasszal már az MTK-ban.

2016. júniusában vonult vissza az aktív labdarúgástól.

A válogatottban
1995 és 2015 között 126 alkalommal szerepelt a válogatottban és 43 gólt szerzett. 2011. augusztus 25-én Pécskán Románia ellen 84. alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban és ezzel válogatottsági csúcstartó lett.

2013. március 6-án a portugáliai Algarve-kupán Mexikó ellen 100. alkalommal lépett pályára címeres mezben.

2015. augusztus 1-jén, a Balaton-kupa Magyarország–Szlovákia meccsén játszott utoljára válogatottként.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1994–95, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2001–02, 2002–03, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2012–13
 2.: 2000–01
 3.: 1995–96, 2004–05
 gólkirály: 1998–99 (21 gól), 1999–00 (22 gól), 2000–01 (23 gól), 2001–02 (24 gól), 2002–03 (22 gól), 2003–04 (31 gól), 2004–05 (27 gól), 2005–06 (34 gól), 2006–07 (29 gól), 2007–08 (52 gól), 2008–09 (44 gól), 2009–10 (38 gól), 2010–11 (35 gól), 2011–12 (57 gól), 2012–13 (55 gól)
 Magyar kupa
 győztes: 1998, 1999, 2000, 2001, 2013
 döntős: 1996, 2002
 az év női labdarúgója: 1999, 2011

Statisztika

Klubcsapatban 

Frissítés: 2013. szeptember 22.

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 Pádár Anita, aki minden játékos példaképe lehet
 Interjú az Origo oldalon
 Pádár Anita a századik válogatott meccsére készül
 Pádár Anita: 100!
 Futballévköny 2008, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2008, 132. o., ISSN 1585-2172
 
 
 

1979-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Szolnoki TE női labdarúgói
A László Kórház labdarúgói
Az Íris SC labdarúgói
A Renova labdarúgói
A Femina labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Karcagiak